Макдональд, Дональд:
  (1816—1879) — канадский политик, сенатор от Либеральной партии.
  (род. 1962) — игрок и тренер по австралийскому футболу, чемпион Австралийской футбольной лиги.
  (1817—1896) — канадский политик, лейтенант-губернатор Онтарио.
  (1913—2008) — канадский политик, основатель Новой демократической партии Онтарио.
 Макдональд, Дональд Стовел (1932—2018) — канадский политик, министр обороны и финансов Канады.

См. также 
  (1846—1917) — американский юрист и политик, Генеральный почтмейстер США (1888—1889).